Scandia (Kansas), een plaats in de Amerikaanse staat Kansas
Scandia AS, was een fabrikant van rollend materieel in de Deense plaats Randers, tegenwoordig onderdeel van Bombardier Transportation
Scandia (geslacht), een geslacht van Hydroïdpoliepen